Municipio de Wysox puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wysox (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Wysox (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.